Aristonicos est le nom de plusieurs personnages de l'Antiquité grecque :

 Aristonicos, tyran de Méthymne à Lesbos au  ;
 Aristonicos, dernier roi autoproclamé de Pergame de 133 à 130 av. J.-C..
 Aristonicos, grammairien, élève d'Aristarque de Samothrace 

it:Aristonico